Anglické slovo scope může mít v českém prostředí různé významy:

 rozsah projektu
 jmenný prostor